Јокдзадз има више значења:

 Јокдзадз (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јокдзадз (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику